Marco Martinelli, pallavolista italiano
Marco Martinelli, politico italiano
Marco Martinelli, regista e drammaturgo italiano